Sisters o The Sisters ("le sorelle" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Sisters – cortometraggio del 1910 diretto da Bannister Merwin
 Sisters – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
 Sisters – film del novembre 1912 diretto da Harry Solter 
 Sisters – cortometraggio del 1914 diretto da Ulysses Davis
 Le due orfanelle (The Sisters) – cortometraggio del 1914 diretto da Christy Cabanne
 Sisters – film del 1922 diretto da Albert Capellani
 Sisters – film del 1930 diretto da James Flood
 Io ti aspetterò (The Sisters) – film del 1938 diretto da Anatole Litvak
 Le due sorelle (Sisters) – film del 1973 diretto da Brian De Palma
 Sisters – film del 2001 diretto da Sergej Sergeevič Bodrov
 The Sisters - Ogni famiglia ha i suoi segreti (The Sisters) – film del 2005 diretto da Arthur Allan Seidelman
 Sisters (Sisters) – film del 2006 diretto da Douglas Buck
 Le sorelle perfette (Sisters) – film del 2015 diretto da Jason Moore

Geografia 
 Sisters – città della Contea di Deschutes, Oregon (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Le sorelle (The Sisters) – racconto di James Joyce del 1904
 Le sorelle: romanzo incompiuto (The Sisters) – romanzo di Joseph Conrad del 1928
 La scuola del vasaio (The Sisters) – romanzo di Robert Littell del 1986
 Sisters – romanzo di Lynne Cheney del 1981
 Sorelle (Sisters) – romanzo di Danielle Steel del 2007

Musica 
 Sisters – duo musicale tedesco
 The Sisters – album delle Sister Sledge del 1982
 Sisters – album dei Bluebells del 1984
 Sisters – album di Brian Eno del 2017
 The Sisters – le cantanti dello show televisivo Chiambretti Night

Televisione 
 Sisters – serie televisiva statunitense degli anni novanta
 Sisters –  serie televisiva australiana del 2017
 Sorelle (Sisters) – episodio di Teen Titans

Pagine correlate 
 Sister